Memphis (Tennessee), een stad in de Amerikaanse staat Tennessee
 Memphis, Tennessee (nummer), een nummer van de Amerikaanse rock-'n-rollartiest Chuck Berry